Хијероглиф је идеографско писмо чији је део нађен уклесан у камену. Хијероглиф је реч грчког порекла и означава свети запис.

Кроз историју су постојали:
 Египатски хијероглифи
 Мајански хијероглифи

Алфабет

Бројеви

Спољашње везе 

Писма